Fëdor Alekseev – esploratore russo
 Fëdor Jakovlevič Alekseev – pittore russo